

Ушарал — місто, Алакольський район, Жетисуська область
 Ушарал — село, Актогайський район, Карагандинська область
 Ушарал — село, Панфіловський район, Жетисуська область
 Ушарал — село, Таласький район, Жамбильська область